World Games 2009 odbyły się w dniach 16 - 26 lipca 2009 roku w tajwańskim Kaohsiung. Były to ósme World Games rozgrywane po raz drugi w Azji.

W zawodach wystąpiło około 4500 zawodników z 90 państw z całego świata. Głównym stadionem imprezy był World Games Stadium w Kaohsiung. Zawodnicy wystąpili w 31 dyscyplinach.

Kraje uczestniczące

Dyscypliny i wyniki

Medaliści

Kalendarz

Obiekty

Symbole

Hasło 
Hasłem World Games 2009 było - "Top Sports - High Spirits".

Maskotka 
Maskotkami były - Gao Mei (高妹) i Syong Ge (雄哥).

Tabela medalowa

Legenda

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  [dostęp: 3 listopada 2016].